Kleinregion steht für:
 allgemein kleinräumliche Gebiete, siehe Region
 ein Kommunalverband der Raumordnung, siehe Kleinregionen in Niederösterreich
 ein Kommunalverband der Raumordnung, siehe Kleinregionen der Steiermark

Siehe auch: 
 Kleingebiet